Cucalón se puede referir a alguno de los siguientes artículos.

 Cucalón, un municipio de la provincia de Teruel (España).
 Sierra de Cucalón, una cadena montañosa de la provincia de Teruel.
 Cucalón (revista), una publicación del dibujante Themistocles Lobos (Themo Lobos).
 Cucalón, sombrero de explorador.
 Cucalón : Denominación peyorativa a civiles inmiscuidos en operaciones militares.
 Cucalón, seudónimo del periodista Augusto Ramírez en el periódico Los Tiempos (Chile, 1877-1882)

Referencias